El nombre Renaudot puede referirse a:
Renaudot, cráter del planeta Marte.
Gabrielle Renaudot, astrónoma francesa (1877-1962).
Premio Renaudot, un premio literario francés.
Théophraste Renaudot, periodista francés, fundador de La Gazette.